Серпентарий ( от  — «змея») — помещение или пространство (например, вольер) для содержания змей, как правило — с контролируемой температурой и влажностью. Разновидность террариума. Серпентарий — это, другими словами, змеиная ферма. Цели содержания змей в серпентарии могут быть хозяйственными — получение от них змеиного яда, шкурок, яиц; научные — изучений змей, или развлекательные. Во многих серпентариях посетителям также дают подержать в руках неядовитых змей. В России в настоящее время существует всего один серпентарий в Новосибирске.

Известные серпентарии 
  в Ченнаи, Индия
  в Герни, Иллинойс
  в Бланкенберге, Бельгия
  в Бангкоке, Таиланд
  в Коста-Рике
 Серпентарий зоопарка Статен-Айленда в Нью-Йорке, Нью-Йорк

Ссылки 

 Галерея змей в канадском серпентарии (англ.)
 Серпентарий мыса Страха в Уилмингтоне в Северной Каролине (англ.)
 Серпентарий на острове Эдисто (англ.)

Зоология